L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 25 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Lauréats 
Le Croate Marin Čilić remporte le tournoi en battant en finale Taylor Fritz. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Jamie Murray et Bruno Soares décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Andrey Golubev et Hugo Nys. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg (WTA 2021)
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Saint-Petersbourg
ATP 2021
Sport en Russie en 2021
Tennis en octobre 2021